Jaro puede referirse a:
El nombre común de la planta Quercus petraea.
El nombre común de la planta Arum italicum.
El nombre común de la planta '''''Arum maculatum.
 El Jaro, famoso delincuente juvenil español.
 Jaro, uno de los seis distritos de Iloílo, ciudad filipina en la isla de Panay.